"Bayshore" pode ser:
 Bayshore, localidade da Carolina do Norte
 Bayshore Gardens, localidade da Flórida
 Bayshore Shopping Centre, shopping canadiano

Desambiguações de topônimos